Goalpara steht für

 die Stadt Goalpara im indischen Bundesstaat Assam
 Goalpara (Distrikt), den gleichnamigen Distrikt im indischen Bundesstaat Assam
 Goalpara (Meteorit), einen 1868 im Distrikt Goalpara gefundenen Meteoriten aus der Gruppe der Ureilit